

Patronyme 

 Andreas Altheimer (~1500 -~1539), humaniste allemand ;
  (1860-1913), personnalité allemande ;
  (1910-1940), musicien américain ;
  (1431-1509), administrateur.

Toponyme 

 Altheimer, aux États-Unis ;
  ;
 , en Autriche.